Corkscrew (: Tire-bouchon) peut faire référence à :

Général 
 Corkscrew (groupe), groupe de musique de Malte.
 Corkscrew (comics), un mutant de l'univers Marvel

Montagnes russes 
 Corkscrew, un élément de tracé des montagnes russes.
 Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Alton Towers
 Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Cedar Point
 Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Michigan's Adventure
 Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Valleyfair
 Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Playland
 Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Silverwood Theme Park
 Canobie Corkscrew, un parcours de montagnes russes à Canobie Lake Park

Virage 
 The corkscrew, fameux virage en tire-bouchon du circuit de Laguna Seca, en Californie

Toponyme 

 Sanctuaire Corkscrew Swamp, réserve naturelle en Floride.